Сан Фруктуосо има више значења:

 Сан Фруктуосо, Ерасмо Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фруктуосо, Марија Клара Барон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику